Guma, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:
 Vasile Guma (1866–1954), preot și politician țarist, deputat în Duma de Stat din partea Basarabiei
 Alex La Guma (1925–1985), scriitor sud-african
 Valeriu Guma (n. 1964), politician și om de afaceri moldovean